Biathlonowy sprint mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 na dystansie 10 km odbył się 18 lutego. Była to druga męska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach w Nozawa Onsen, niedaleko Nagano. Do biegu zostało zgłoszonych 73 zawodników, wszyscy przystąpili do rywalizacji. 

Tytułu mistrza olimpijskiego nie obronił Rosjanin Siergiej Czepikow, który podczas tych igrzysk startował wyłącznie w biegach narciarskich. Nowym mistrzem olimpijskim został Norweg Ole Einar Bjørndalen, srebrny medal wywalczył jego rodak, Frode Andresen, a trzecie miejsce zajął Ville Räikkönen z Finlandii.

Medaliści poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
  

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998